łój (surowiec zwierzęcy)
 łój skórny